Nasciturus bezeichnet:
 in der Rechtskunde das bereits gezeugte, aber noch ungeborene Kind
 Nasciturus (Deutschland)
 Nasciturus (Schweiz)